Nord-Est (‚Nordost‘ in diversen Sprachen) heißen:

 Département Nord-Est, Haiti
 Nordostitalien, Italien (insb. NUTS)

Siehe auch:
 Nordost (Begriffsklärung)